Burcy ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Burcy (Calvados), ehemalige Gemeinde im Département Calvados
 Burcy (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne